Georgefischeriaceae är en familj av svampar. Georgefischeriaceae ingår i ordningen Georgefischeriales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Georgefischeriaceae